Ellena bezeichnet:

 die US-amerikanische Kolonie Ellena in Borneo (1865–1866), siehe Joseph William Torrey #Gründung der Kolonie Ellena 
 die Carrozzeria Ellena, einen ehemaligen italienischen Hersteller von Automobilkarosserien

Ellena ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Ellena (* 1938), Bischof von Zé-Doca
 Giacinto Ellena (1914–2000), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Jean-Claude Ellena (* 1947), französischer Parfümeur
 Vittorio Ellena (1844–1892), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Elena